Joseph Hawley  (1603-1690), costruttore di navi e capitano statunitense
Joseph Hawley  (1723-1788), politico statunitense
Joseph Roswell Hawley (1826-1905) , governatore dello stato del Connecticut